Оте́ль:
 Отель — место для размещения (дом), состоящее из определённого количества номеров (меблированных комнат), имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг для временного проживания приезжих (постояльцев).
 Отель («Hôtel») — городской частный дом, занимаемый одной семьей во Франции.
 «Отель» — роман Артура Хейли.
 «Отель» — экранизация романа Артура Хейли.
 «» — фильм режиссёра Лизы Лангсет, вышедший в 2013 году.